Тактическая группа — военный термин, обозначающий некоторое сводное (создаваемое на время боевых действий, временное) формирование вооружённых сил и приданных им средств:
 Тактическая группа (кораблей) — временное формирование из нескольких кораблей разного или одного класса, созданное под решение конкретной боевой задачи.
 Тактическая группа — общевойсковое временное формирование в тактическом звене, созданное путём усиления роты, батальона, полка, бригады дополнительными подразделениями.

Примечания